Аулих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аулих, Витольд Витольдович (1928—1994) — советский археолог, исследователь памятников славян и княжеств Прикарпатья и Волыни.
 Аулих, Людвиг (1792 или 1793 — 1849) — венгерский революционер и военачальник.